O Torneio dos Campeões foi uma das primeiras experiências de se organizar um campeonato a nível Interestadual, organizado pela CBD (atual CBF), em 1920. Segundo reportagem da Placar (1976), a competição se chamava "Campeonato Brasileiro de Clubes Campeões", mas ficou conhecida como "Torneio dos Campeões".

As despesas foram totalmente pagas pela CBD, que precisava montar uma Seleção Brasileira para o Campeonato Sul-Americano no Chile em 1920. 

Todos os jogos foram disputados no Rio de Janeiro no estádio do Fluminense, o Estádio das Laranjeiras, que fora construído para o Sul-Americano de 1919 com o apoio da CBD, sendo o maior do Brasil na época.

Foram chamados os campeões estaduais de 1919 dos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, então Distrito Federal, e Rio Grande do Sul:

Jogos

Jogo 1 

 Paulistano: Arnaldo - Orlando (c), Carlito - Clodoaldo, Mariano, Sergio - Zonzo, Mário Andrade, Arthur Friedenreich, Carlos Araujo, Cassiano. Técnico: Angelo Bernardelli.
 Brasil de Pelotas: Frank - Nunes, Zabaleta - Floriano, Rossell, Victorio “Babá” (o Waldomiro) - Faria, Alberto Côrrea, Proença, Ignácio, Alvariza.

Jogo 2 

 Fluminense: Marcos Mendonça - Othelo, Chico Netto (c) - Laís, Osvaldo Gomes, Fortes - Mano, Zezé, Harry Welfare, Machado, Bacchi. Técnico: Pode Pedersen.
 Paulistano: Arnaldo - Orlando (c), Carlito -  Sergio, Carlos Araujo, Mariano - Zonzo, Mário Andrade, Friedenreich, Botelho, Cassiano. Técnico: Angelo Bernardelli.

Jogo 3 

 Fluminense: Marcos Mendonça - Othelo, Chico Netto - Laís, Honório, Fortes - Mário, Zezé, Harry Welfare, Machado, Bacchi. Técnico: Pode Pedersen.
 Brasil de Pelotas: Frank - Nunes, Zabaleta - Flóriano, Rossell, Victorino - Faria, Alberto Côrrea, Proença, Ignácio, Alvariza.

Classificação final

Ver também 

 Torneios entre campeões estaduais brasileiros de futebol
 Lista de campeões do futebol do Brasil

Competições de futebol do Brasil
Futebol de 1937 no Brasil